Esselbach ist der Name von:

 Esselbach, Gemeinde im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Esselbach (Salwey), rechter Zufluss der Salwey im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Esselbach (Wachenbach), rechter Quellbach des Wachenbachs im Landkreis Main-Spessart, Bayern

Esselbach ist der Name folgender Personen:
 Doris Esselbach (1808–1869), deutsche Gastronomin
 Ernst Esselbach (1832–1864), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Eselbach
 Landschaftsschutzgebiet Esselbach zwischen Cobbenrode und Bremscheid